Domoni peut désigner :
Domoni, une commune du Burkina Faso ;
Domoni, une ville de l'île d'Anjouan aux Comores.
Domoni, un village de l'île de Grande Comore aux Comores.
Domoni, un village de l'île de Mohéli aux Comores.

Homonymie de localités